Соллерс:
 Соллерс, Филипп (род. 1936) — французский писатель, литературный критик.
 «Соллерс» (Sollers) — российская автомобилестроительная компания.